Il singolare  del GDF SUEZ Grand Prix 2009 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2009.

Alizé Cornet era la detentrice del titolo, ma ha perso nel 2º turno contro Shahar Peer.

Ágnes Szávay ha battuto in finale 2-6, 6-4, 6-2 Patty Schnyder.

Teste di serie

  Patty Schnyder (finale)
  Alizé Cornet (secondo turno)
  Sybille Bammer (secondo turno)
  Ágnes Szávay (campionessa)

  Alisa Klejbanova (quarti)
  Al'ona Bondarenko (semifinali)
  Sara Errani (primo turno)
  Lucie Šafářová (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni

GDF SUEZ Grand Prix 2009